«Psycho» — название ряда песен:

 «Psycho» — песня британской певицы Мэйси Питерс.
 «Psycho» — песня британской рок-группы Muse.
 «Psycho» — песня американского хип-хоп-исполнителя Post Malone при участии Ty Dolla Sign.
 «Psycho» — песня южнокорейской гёрл-группы Red Velvet.